Yannick Thoelen, né le  à Tessenderlo en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue au poste de gardien de but au KV Malines.

Biographie 

Avec le club de La Gantoise, il joue un match en phase de groupe de la Ligue Europa, le , lors de la réception du Sporting Braga (score : 2-2).

Références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Gardien de but au football
Gardien de but du KAA La Gantoise
Gardien de but du KV Malines
Joueur du Lommel SK
Naissance en juillet 1990
Naissance dans la province de Limbourg (Belgique)